Dino del Garbo – medico e filosofo italiano
 Giulio Giuseppe Mozzi del Garbo – matematico, politico e poeta italiano
 Raffaellino del Garbo – pittore italiano
 Tommaso del Garbo – medico italiano

Pagine correlate
Garbo